Breznița-Motru, comune del distretto di Mehedinți
Breznița-Ocol, comune del distretto di Mehedinți